Esistono più comuni francesi con questo nome

Solesmes – Nord
Solesmes (Sarthe) – sede della Abbazia di Solesmes